Cover har flere betydninger:

 Cover (notat) – indenfor den offentlige administration er et cover eller en covernote forsiden til et notat på flere sider.
 Omslag
 Coverversion – indspilning af et musikstykke, som oprindeligt er udført af en anden gruppe eller kunstner
 Cover (album) – titlen på den tyske rocksanger Nenas dobbeltalbum fra 2008.
 Cover (magasin) – navnet på et dansk modemagasin.